Дми́трий Кочетко́в:
 Кочетков, Дмитрий Ермолаевич (1905—1967) — советский конструктор танковых двигателей, генерал-майор инженерно-технической службы, Герой Социалистического Труда (1943).
 Кочетков, Дмитрий Михайлович (род. 1964) — писатель-сатирик, поэт, драматург и сценарист.